L'Art d'aimer désigne plusieurs œuvres :
 L'Art d'aimer () est une œuvre en vers du poète latin Ovide parue autour de l'an 1.
 L'Art d'aimer est un poème de Gentil-Bernard, paru en 1775.
 L'Art d'aimer est un film de Walerian Borowczyk, sorti en 1983.
 L'Art d'aimer () est un téléfilm  allemand réalisé par Andi Niessner diffusé en 2009. 
 L'Art d'aimer est un film d'Emmanuel Mouret, sorti en 2011.

Voir aussi 
 Gentil-Bernard ou L'Art d'aimer est une pièce de théâtre de Dumanoir et de Clairville, parue en 1846.